Lista de críticas e controvérsias envolvendo Ana Beatriz Barbosa Silva

Primeira acusação de plágio 
Em 2012, Ana Beatriz sofreu uma primeira acusação de plágio, e foi processada pelo também psiquiatra Tito Paes de Barros, o qual pediu que a Justiça reconhecesse que seu livro anterior “Sem medo de ter medo” foi plagiado por Ana Beatriz, no livro “Mentes Ansiosas”.

Na ação, destacam-se passagens explícitas para se configurar o plágio. Por exemplo, o livro "Sem medo de ter medo”, de Tito Paes, inicia com o seguinte relato:

O livro “Mentes ansiosas”, de Ana Beatriz, acusado de plágio, se inicia com o seguinte trecho: 

Diante dessa situação, o Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhecendo haver indícios evidentes de que houve plágio, em decisão liminar, determinou a suspensão da comercialização do livro "Mentes ansiosas" de Ana Beatriz, que foi proibida. Ainda não houve o julgamento do processo.

Segunda acusação de plágio 
Uma segunda acusação de plágio contra Ana Beatriz veio a público e, em 2013, ela passou a responder a mais um processo judicial por plágio. Neste segundo caso, a psiquiatra Ana Carolina Barcelos acusa Ana Beatriz de ter se apropriado indevidamente de trechos de trabalhos seus, e de terceiros, sem fazer as devidas referências e dar os devidos créditos. Os abusos teriam sido praticados no livro “Corações Descontrolados. Ciúmes, raiva, impulsividade. O jeito borderline de ser”. Após essa acusação, a primeira edição do livro foi retirada de circulação, e uma segunda, corrigida, foi lançada algumas semanas depois. Atualmente, aguarda-se o julgamento do recurso de apelação interposto por Ana Carolina.

Controvérsias por pessoa